Otto Group – niemiecka grupa z branży handlu i usług z siedzibą w Hamburgu. Założona przez przemysłowca niemieckiego Wernera Otto w 1949.

Gospodarka w Hamburgu
Przedsiębiorstwa w Niemczech